Montecarlense – abitanti di Monte Carlo (Santa Catarina)
Montecarlense – abitanti di Montecarlo (Misiones)